Ве́ндская держава (Ободритское княжество, Вендское государство/королевство, Вендский союз племён) — раннефеодальное государственное объединение полабских славян (вендов), существовавшее с 1040-х годов приблизительно до 1129 года.

Располагалась на побережье Балтийского моря между устьями рек Одры и Эльбы. Включало племенные союзы бодричей, лютичей и часть поморян. Объединение славянских племён под единой княжеской властью было необходимо для отражения агрессии саксов и датчан. Своё название государство получило от вендов — немецкого названия западных славян в раннем Средневековье.

В 1043 году князь бодричей Готшалк, в юности живший в изгнании в Дании, участвовавший в английских походах Кнуда Великого и, женившийся на датской принцессе, вернулся в страну с датским войском, предоставленным ему Свеном Эстридсеном, и подавил сопротивление местной племенной знати. В 1050-х годах он активно проводил завоевательную политику на соседних землях славян: часть лютичей и глиняне были обложены данью. Тогда в примитивном виде возник государственный аппарат. При Готшалке строились новые грады, церкви и монастыри. По просьбе князя были назначены епископы в Мекленбург, Ольденбург и Ратцебург. В 1066 году знать возглавила движение против христианского окружения князя: Готшалк был убит в битве при Ленце на Эльбе, а миссионеры и обращённые в христианскую веру изгнаны или казнены.

Младший сын Готшалка Генрих на рубеже XI—XII веков укрепил государство. Ему платили дань бризане и стодоране. Генрих переехал с семьёй из Мекленбурга в Старый Любек, который уже при Генрихе превратился в раннегородской центр с поселениями купцов и ремесленников. Новая столица стала резиденцией для христианских священников. После смерти Генриха начались междоусобицы. С конца XII века на основе Ободритского княжества развивались находившиеся в зависимости от саксонского герцога Ростокское, Мекленбургское и другие княжества, которые управлялись потомками ободритского князя. В XIII веке эти княжества подверглись германизации.

Князья

 Готшалк (правл. 1031/1044—1066)
 Круто (1066—1093)
 Генрих (ум. 1127)

См. также 
 Ободриты
 Руяне
 Поморяне
 Лютичи
 Лужичане
 Полабские славяне
 Венды
 Крестовый поход против славян
 Языческие восстания в Польше

Литература 
 Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский. Славянские хроники / Пер. с лат. И. В. Дьяконова, Л. В. Разумовской. — М.: СПСЛ; Русская панорама, 2011. — 584 с. — (MEDIÆVALIA: средневековые литературные памятники и источники). — ISBN 978-5-93165-201-6.
 Гильфердинг А. Ф. История балтийских славян. — М.: Русская панорама, Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2013. — 704 с. — Серия «Возвращенное наследие: памятники исторической мысли». — ISBN 978-5-93165-227-6.
 Успенский Ф. И. Первые славянские монархии на Северо-Западе. — СПб.: Изд-во Слав. благотвор. комитета, 1872. — 266; XIII с. 
 Херрман Йоахим. Ободриты, лютичи, руяне / Пер. с нем. Г. С. Лебедева // Славяне и скандинавы: Сб. / Под ред. Е. А. Мельниковой. — М.: Прогресс, 1986. — С. 338-359.

Примечания 

Ободриты